Federkern steht für

 einen Bestandteil der Federkernmatratze; siehe Matratze#Federkernmatratzen
 Federhauskern, ein Teil des Federhauses einer Uhr